Peñaloza steht für:
 Departamento General Ángel V. Peñaloza, Argentinien
 Departamento Rosario Vera Peñaloza, Argentinien

Personen:
 Alfredo Peñaloza, mexikanischer Leichtathlet (Marathon)
 Daniel Peñaloza (* 2002), kolumbianischer Fußballspieler 
 Ezequiel Padilla Peñaloza (1890–1971), mexikanischer Politiker (Außenminister)
 Gabino Coria Peñaloza (1881–1975), argentinischer Dichter
 José Peñaloza (* 1974), mexikanischer Fußballschiedsrichter
 Juan de Peñaloza († 1709), spanischer Jurist und peruanischer Vizekönig
 Luis Vladimir Peñaloza Fuentes, kolumbianischer Politiker
 Miguel Peñaloza (* 1959), kolumbianischer Politiker (Verkehrsminister)
 Nery Peñaloza (* 1998), bolivianischer Sprinter

Siehe auch:
 Peñalosa